1-й Кавказский кавалерийский корпус — корпус кавалерии Российской императорской армии.

Был создан в октябре 1915 из кавалерийских частей Кавказской армии как экспедиционный кавалерийский корпус в Персии с задачей противодействовать прогерманским силам (Персидская кампания). Входил в состав Кавказской армии, затем Кавказского фронта. В дальнейшем несколько раз менял наименование. Расформирован в июне 1918 года.

Наименование 
 Экспедиционный кавалерийский корпус в Персии (октябрь 1915 — 28 апреля 1916 года)
 Кавказский кавалерийский корпус (29 апреля — июнь 1916)
 1-й Кавказский кавалерийский корпус (июнь 1916 — март 1917)
 Отдельный Кавказский кавалерийский корпус (март 1917 — март 1918)
 Кавказский кавалерийский корпус (март-июнь 1918)

Состав 
В 1-й Кавказский кавалерийский корпус входили:
 1-я Кавказская казачья дивизия (командовал генерал-лейтенант Раддац)
 1-я бригада (командовал генерал-майор Перепеловский)
 1-й Уманский полк (командовал полковник Лещенко)
 1-й Кубанский полк (командовал полковник Суржиков)
 2-я бригада (командовал генерал-майор Федюшкин)
 1-й Запорожский полк (командовал полковник Урчукин)
 1-й Горско-Моздокский полк (командовал полковник Найдёнов)
 1-й Кавказский казачий конно-артиллерийский дивизион (полковник Стопчанский)
 2-я Кубанская казачья батарея (командовал войсковой старшина Федюшкин)
 1-я Терская казачья батарея (командовал войсковой старшина Кочергин)

Командиры 
 хх.10.1915 — 24.03.1917 — генерал-лейтенант князь Н. Н. Баратов
 25.04.1917 — 07.06.1917 — генерал-лейтенант А. А. Павлов
 07.06.1917 — 10.06.1918 — генерал-лейтенант (с 08.09.1917 генерал от кавалерии) князь Н. Н. Баратов

См. также 
 Персидская кампания

Источники 
 
 Е. А. Масловский. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 г. Стратегический очерк. Париж, 1933.
 Шишов А. В. Персидский фронт (1909—1918). Незаслуженно забытые победы. — М.: Вече, 2010. — (Военные тайны XX века). — ISBN 978-5-9533-4866-9
 Михайлов В. В. Российско-британское военное сотрудничество на севере Месопотамии в 1916—1917 гг.: планы и их крах. // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 11. — С.52—59.

Кавалерия России во время Первой мировой войны
Военные корпуса Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1915 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году